Лабасті́д-де-Леві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 11 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 589 осіб у працездатному віці (15-64 років) 417 були активні, 172 — неактивні (показник активності 70,8%, у 1999 році було 71,1%). З 417 активних працювали 384 особи (211 чоловіків та 173 жінки), безробітних було 33 (13 чоловіків та 20 жінок). Серед 172 неактивних 50 осіб було учнями чи студентами, 69 — пенсіонерами, 53 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 406 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 987,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лабастід-де-Леві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн